Die Ghana Premier League 1959 war die zweite Spielzeit der höchsten ghanaischen Spielklasse im Fußball der Männer. Siegreich war Kumasi Asante Kotoko mit zwei Punkten Vorsprung auf den Zweitplatzierten Kumasi Cornerstone.

Abschlusstabelle 

Anmerkung: Zwischen erzielten und kassierten Treffern besteht eine Diskrepanz in Höhe von drei Toren.

Literatur 
 Ken Bediako: The National Soccer League of Ghana. The Full Story 1956–1995. Accra 1995.

Weblinks 
 
 

1959
Fußballsaison 1959/60